Il singolare del Fergana Challenger 2003 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series.

Tuomas Ketola ha battuto in finale Louis Vosloo 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Vadim Kucenko (primo turno)
 Lu Yen-Hsun (quarti di finale)
 Tuomas Ketola (Campione)
 Danai Udomchoke (secondo turno)

 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Yves Allegro (quarti di finale)
 Wang Yeu-tzuoo (semifinali)
 Louis Vosloo (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2003